Le qualificazioni del singolare  del Moorilla Hobart International 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Ol'ga Govorcova (qualificata)
  Simona Halep (ultimo turno)
  Tamira Paszek (qualificata)
  Zhang Shuai  (ultimo turno)

 Alberta Brianti (qualificata) 
 Kateryna Bondarenko  (ultimo turno)
 Magdaléna Rybáriková (qualificata) 
 Laura Pous Tió (ultimo turno)

Qualificate

  Ol'ga Govorcova
  Magdaléna Rybáriková

  Tamira Paszek 
  Alberta Brianti

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Moorilla Hobart International 2011
WTA Tour 2011